Sempé ist der Familienname folgender Personen:

 Inga Sempé (* 1968), französische Designerin
 Jean-Jacques Sempé (1932–2022), französischer Cartoonist